GFO steht als Abkürzung für:
 Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH, eine karitative Trägergesellschaft aus den Bereichen Krankenhäuser, Altenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe, Sitz in Olpe
 General Formal Ontology, eine vor allem in der Medizin eingesetzte upper ontology zur Beschreibung von Konzepten über alle Wissensgebiete
 Geosat Follow-On, ein Erdbeobachtungssatellit der US Navy, der mit einem Radar-Altimeter ausgerüstet ist und der Satellitengeodäsie und der Ozeantopographie dient
 Gesellschaft für Familienforschung in der Oberpfalz, ein genealogischer Verein in Ostbayern, Sitz in Vohenstrauß

gfo steht als Abkürzung für:

 Gesellschaft für Organisation, ein gemeinnütziger Verein (e.V.) mit der Absicht, ein Kompetenznetzwerk für Organisation und Management zu sein

GFO